Американский институт нефти (, сокр. API) — единственная национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности.

История 
Американский институт нефти был создан 20 марта 1919 года для:
 Сотрудничества с правительством по всем проблемам общенационального значения
 Способствования внешней и внутренней торговле американскими нефтепродуктами
 Повышения интереса к нефтяной промышленности во всех её направлениях

Деятельность 
Одним из направлений деятельности Американского института нефти является разработка стандартов. Первые стандарты API были опубликованы в 1924 году.
Сегодня институт поддерживает более чем 500 стандартов и рекомендуемых практик, охватывающих все сегменты нефтяной и газовой промышленности в целях содействия использованию безопасного, взаимозаменяемого оборудования и проверенных инженерно-технических практик.

См. также 
 Плотность нефти в градусах API

Примечания

Ссылки 
 American Petroleum Institute 
 Trade Associations: American Petroleum Institute

Организации по стандартизации в США
Стандарты нефтяной промышленности
Отрицание изменения климата